Rock and roll è un genere musicale; con lo stesso nome si identifica anche lo stile di danza corrispondente detto anche Twist. Esistono varie grafie alternative dell'espressione, tra cui rock 'n roll o rock & roll.

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Rock 'n Roll – film del 1978 diretto da Vittorio De Sisti
 Rock 'n Roll – film del 2017 diretto da Guillaume Canet

Musica

Album 
 Rock & Roll – album di Ruth Brown del 1957
 Rock & Roll – album dei Vanilla Fudge del 1970
 Rock 'n' Roll – album di John Lennon del 1975
 Rock'n'Roll – album di Bobby Solo del 1979
 Rock 'n' Roll – album dei Motörhead del 1987
 Rock 'n' Roll – album di Don Backy del 1988
 Rock 'n' Roll – album dei Cor Veleno del 2002
 Rock n Roll – album di Ryan Adams del 2003
 Rock and Roll – album di Beppe Maniglia

Brani musicali 
 Rock & Roll – canzone di Lou Reed, traccia dell'album Loaded dei The Velvet Underground del 1970

Raccolte 
 Rock'n Roll – raccolta dei New York Dolls del 1994
 Rock and Roll – Gary Glitters Greatest Hits – raccolta di Gary Glitter del 1998
 Rock and Roll: an Introduction to The Velvet Underground – raccolta dei Velvet Underground del 2001

Singoli 
 "Rock and Roll" – singolo dei Led Zeppelin del 1971, dall'album Led Zeppelin IV
 "Rock and Roll" – singolo di Gary Glitter del 1972, dall'album Glitter
 "Rock 'n' Roll" – singolo degli Status Quo del 1981, dall'album Just Supposin'
 "Rock n Roll" – singolo di Avril Lavigne del 2013

Teatro 
 Rock 'n' Roll – opera teatrale di Tom Stoppard del 2006

Televisione 
 Rock 'n' Roll – programma televisivo di Italia 1 del 1993

Altro 
 Rock 'n' Roll – videogioco
 Rock'n'Roll – personaggio della serie di G.I. Joe